Het Formule 2-seizoen 2017 was het eerste Formule 2-seizoen nadat het kampioenschap voorheen bekend stond onder de naam GP2 Series. Regerend kampioen Pierre Gasly was overgestapt naar de Super Formula en verdedigde, zoals de regels van het kampioenschap luiden, zijn titel niet.

Het seizoen 2017 was het laatste seizoen waarin het Dallara GP2/11 chassis werd gebruikt. Tevens is het het laatste seizoen waarin de Mechachrome 4.0 liter V8 motor werd gebruikt, aangezien er in 2018 een compleet nieuwe auto wordt geïntroduceerd. De Monegaskische coureur Charles Leclerc werd tijdens het voorlaatste raceweekend op het Circuito Permanente de Jerez kampioen.

Teams & coureurs

Rijders veranderingen 
 Van team veranderd
 Sergio Canamasas: Carlin → Trident
 Louis Delétraz: Carlin → Racing Engineering
 Sean Gelael: Pertamina Campos Racing → Pertamina Arden
 Luca Ghiotto: Trident → Russian Time
 Nabil Jeffri: Arden International → Trident
 Jordan King: Racing Engineering → MP Motorsport
 Gustav Malja: Rapax → Racing Engineering
 Raffaele Marciello: Russian Time → Trident
 Norman Nato: Racing Engineering → Pertamina Arden
 Oliver Rowland: MP Motorsport → DAMS

 Nieuw/teruggekeerd in F2
 Alexander Albon: GP3 Series (ART Grand Prix) → ART Grand Prix
 Ralph Boschung: GP3 Series (Koiranen) → Campos Racing
 Sergio Sette Câmara: Europees Formule 3-kampioenschap (Motopark) → MP Motorsport
 Stefano Coletti: European Le Mans Series (SMP Racing) → Campos Racing
 Antonio Fuoco: GP3 Series (Trident) → Prema Racing
 Charles Leclerc: GP3 Series (ART Grand Prix) → Prema Racing
 Nyck de Vries: GP3 Series (ART Grand Prix) → Rapax

 Uit de F2
 Mitch Evans: Pertamina Campos Racing → Formule E (Panasonic Jaguar Racing)
 Pierre Gasly: Prema Racing → Super Formula (Team Mugen)
 Daniël de Jong: MP Motorsport → ?
 Marvin Kirchhöfer: Carlin → ADAC GT Masters (HTP Motorsport)
 Alex Lynn: DAMS → Formule E (testrijder DS Virgin Racing)
 Sergej Sirotkin: ART Grand Prix → Formule 1 (testrijder Renault)

 Tijdens het seizoen
 Circuit de Barcelona-Catalunya: Bij het team Campos Racing verving de Spanjaard Roberto Merhi de Monegask Stefano Coletti.
 Circuit de Monaco: Bij het team Campos Racing verving de Roemeen Robert Vișoiu de Spanjaard Roberto Merhi.
 Baku City Circuit: Bij het team ART Grand Prix verving de Rus Sergej Sirotkin eenmalig de Thai Alexander Albon vanwege een blessure.
 Red Bull Ring: Alexander Albon keerde terug bij het team ART Grand Prix. Bij het team Rapax werd de Venezolaan Johnny Cecotto jr. vervangen door de Spanjaard Sergio Canamasas. Bij diens oude team Trident werd zijn plaats ingenomen door de Italiaan Raffaele Marciello.
 Silverstone: Bij het team Trident werd Raffaele Marciello vervangen door de debuterende Brit Callum Ilott.
 Hungaroring: Bij het team Trident werd Callum Ilott vervangen door de debuterende Amerikaan Santino Ferrucci.
 Spa-Francorchamps: Bij het team Racing Engineering werd de Zwitser Louis Delétraz vervangen door de Nederlander Nyck de Vries, terwijl Delétraz bij het team Rapax De Vries verving. Tevens werd bij Rapax Sergio Canamasas vervangen door Roberto Merhi.
 Circuito Permanente de Jerez: Bij het team Rapax werd Roberto Merhi vervangen door de Oostenrijker René Binder. Bij het team Campos Racing werd Robert Vișoiu vervangen door de Spanjaard Alex Palou, die uitkwam onder een Japanse racelicentie.
 Yas Marina Circuit: Bij Rapax werd René Binder vervangen door Roberto Merhi. Bij het team Campos Racing werd de Zwitser Ralph Boschung vervangen door de Brit Lando Norris.

Team veranderingen 
 Het team Carlin verlaat na zes seizoenen het kampioenschap.

Races 
 Op 27 januari 2017 werd de Formule 2-kalender van 2017 bekend.

Kampioenschap

Coureurs

Teams

 Coureurs vertrekkend van pole-position zijn vetgedrukt.
 Coureurs met de snelste raceronde in cursief.

2017
Autosport in 2017